Блакитний світовий порядок (Blue World Order) — американська світова команда з реслінгу (1996—2005).
 Блакитний світовий порядок — австралійський науково-фантастичний фільм 2018 року.